Соревнования по бегу на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 1, 2 и 4 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в беге на 400 метров являлся Уэйд ван Никерк из ЮАР. Он не защищал свой титул в связи с травмой колена, полученной ещё в октябре 2017 года. С тех пор он вышел на старт всего один раз (в феврале 2019 года).

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 45,30. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 48. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получил:
 Майкл Норман — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 42 легкоатлета.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Главной неожиданностью полуфиналов стало неудачное выступление лидера сезона Майкла Нормана. Американец занял последнее место в своём забеге. После финиша Норман сослался на травму ноги, полученную в июле 2019 года.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у мужчин состоялся 4 октября 2019 года. После полуфинальной неудачи Майкла Нормана фаворитом финала считался его соотечественник Фред Керли. К отметке 300 метров в забеге не было явного лидера, за победу боролись четыре бегуна. На финишной прямой быстрее всех оказался серебряный призёр прошлого чемпионата багамец Стивен Гардинер. Он установил новый национальный рекорд и показал восьмой результат в мировой истории — 43,48 (быстрее него бежали всего 5 человек). Колумбиец Антони Самбрано, благодаря мощному финишному ускорению, переместился с пятого места на второе. Второй раз по ходу соревнований ему удалось улучшить личный рекорд, более того, время 44,15 стало новым рекордом Южной Америки. Фред Керли сохранил за собой бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

бег